W Polsce
 Kopki – część miasta Rudnik nad Sanem 
 Kopki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna 
 Kopki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Rudnik nad Sanem
 Kopki – gromada w powiecie niżańskim